Helvig ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Helvig von Holstein (um 1257–um 1325), schwedische Königin
 Helvig von Schleswig (1320–1374), dänische Königin
 Amalie von Helvig (1776–1831), deutsche Schriftstellerin, siehe Amalie von Imhoff
 Carl Helvig (auch Carl Helwig; 1830–1905), deutscher Zeichner, Lithograph und Fotograf
 Carl von Helvig (1764–1844), schwedisch-preußischer General der Artillerie
 Ludwig August Helvig (1796–1855), deutscher Zeichner, Zeichenlehrer und Lithograph

Siehe auch:
 Helwig
 Hellwig